

Astronomia
 10283 Cromer – asteroide della fascia principale

Geografia
 Cromer – paese della contea del Norfolk, in Inghilterra

Persone
 David Cromer – regista teatrale e attore statunitense
 Giovanni Battista Cromer – pittore italiano
 Giulio Cromer – pittore italiano
 T.J. Cromer – cestista statunitense